Бруклин има више значења:
 Бруклин
 Бруклин (Конектикат)
 Бруклин (Ајова)
 Бруклин (Висконсин)
 Бруклин (Илиноис)
 Бруклин (Индијана)
 Бруклин (Мичиген)
 Бруклин (Охајо)
 Бруклин (филм)